Барбора Стрицова і Клара Закопалова були чинними чемпіонками, але цього разу Закопалова вирішила не брати участі.
Стрицова грала в парі з Домінікою Цібулковою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у півфіналі їх перемогли Сара Еррані і Роберта Вінчі.
Еррані і Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Кириленко і Надія Петрова з рахунком 6–4, 3–6, [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

UNICEF Open, парний розряд
2012